Rejowiec (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Chełmski
 Rejowiec (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Chełmski
 Rejowiec (powiat Wągrowiecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Wągrowiecki
 Rejowiec (powiat Jędrzejowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Świętokrzyskie, in het district Jędrzejowski